«Зимородок» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми та мелодрами та створений компанією OGM Pictures. В головних ролях — Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демір, Четін Текіндор, Шериф Сезер, Гюльчин Сантирджиоглу, Емре Алтуг, Ґьозде Кансу.

Перша серія вийшла в ефір 23 вересня 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Бурку Алптекин.

Сценарист серіалу — Мехмет Бариш Гюнгер.

Сюжет 
Феріт — справжній улюбленець долі. Його дід Халіс Ага — заможна людина, тож герой звик ні в чому собі не відмовляти. Життя Феріта складається з постійних вечірок та низки романів. Незважаючи на настанови батька, він проводить час у сумнівних компаніях і не бажає змінюватися. Халіс Ага приймає рішення одружити недолугого спадкоємця, щоб уникнути сімейної ганьби. Він сам обирає внуку наречену, яка ідеально підходить на роль дружини. Суна — саме ця кандидатка, яка повинна була вийти за Феріта, але доля зіграла злий жарт з нею. Замість неї тепер її сестра — Сейран. Дівчина красива та розумна. Проблема в тому, що вона зовсім не хоче заміж..

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Примітки

Посилання 

 Зимородок на сайті Star TV
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою